

Карньовиці — село в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Карньовиці — село в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства